Дми́трий Андре́евич Кра́вченко (; 25 февраля 1995, Полтава, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Металлист 1925».

Биография

Ранние годы 
Родился в Полтаве. С 6-лет занимался футболом в ДЮСШ «Ворсклы», куда его отвёл отец в 2001 году. Первым тренером Кравченко был Владимир Плевако, затем футболист занимался у Станислава Басюка, а перед выпуском тренировался под руководством Алексея Вишневецкого. С 2008 по 2011 год провёл 57 матчей и забил 9 голов в чемпионате ДЮФЛ.

Клубная карьера 
В 16 лет подписал свой первый контракт с полтавским клубом как стажёр и впервые поехал на сборы в Турцию с молодёжной командой полтавчан Сергея Свистуна. 1 мая 2012 года дебютировал в составе молодёжки в выездном матче против симферопольской «Таврии». За юношескую (до 19 лет) команду «Ворсклы» впервые сыграл 25 июля того же года в выездном поединке с киевским «Динамо».

21 августа 2016 года дебютировал в составе «Ворсклы» в домашней игре Премьер-лиги против каменской «Стали», заменив на 85-й минуте Александра Скляра.

Международная карьера 
В 2013 году играл в составе юношеских сборных Украины до 18 и до 19 лет, но полноценно закрепиться там ему помешала тяжёлая травма — перелом левого голеностопного сустава, которую получил в январе того же года на Мемориале Гранаткина. 15 апреля 2015 года сыграл за сборную до 20 лет в товарищеском матче с молодёжной сборной Белоруссии. Кравченко вышел на поле на 67-й минуте поединка, заменив Владислава Кабаева.

Статистика

Достижения  
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Металлист 1925»